Daria Fantoni (1942- ) : cavalière italienne
 Giovanni Fantoni (1755-1807) : poète italien
 Guido Fantoni (1919-1974) : lutteur italien
 Koura Kaba Fantoni (1984- ) : athlète italien
 Leonízio Fantoni (1912-1975) : footballeur brésilien
 Sergio Fantoni (1930-2020) : acteur et metteur en scène italien

Homonymie de patronyme italien